Занджира:

 Занджира — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Занджира — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Шариатпур.